Lichtenburg steht für:

 Lichtenburg (Adelsgeschlecht), böhmisches Adelsgeschlecht
 Lichtenburg (Stubenberg), Ortsteil von Stubenberg (Niederbayern), Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Lichtenburg (Vilsbiburg), Ortsteil von Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern
 Lichtenburg (Südafrika), Stadt in der Provinz Nordwest
 Schloss Lichtenburg, Schloss in Prettin
 KZ Lichtenburg, Konzentrationslager im Schloss Lichtenburg
 Ruine Lichtenburg, nördlich von Ostheim vor der Rhön, Bayern
 Burg Lichnice (Lichtenburg), Tschechien
 Burgstall Lichtenburg

Siehe auch:
 Lichtenberg